Американо-колумбийские отношения — двусторонние дипломатические отношения между США и Колумбией.

История 
В 1822 году Колумбия получила независимость от Испании, в этом же году Соединенные Штаты установили с ней дипломатические отношения. Колумбия является страной со средним уровнем жизни и одной из старейших демократий в Латинской Америке. Колумбия почти полвека ведёт интенсивный вооружённый конфликт с повстанческими и военизированными группировками, которые занимаются незаконным производством и оборотом наркотиков. 18 октября 2012 года в Осло начались мирные переговоры между правительством Колумбии и Революционными вооружёнными силами Колумбии (FARC), а следующая часть переговоров прошла в Гаване в ноябре 2012 года. Долгосрочные интересы США в регионе — оказание всяческой поддержки Колумбии в борьбе с боевиками, помощь в достижении безопасности, стабильности и процветания в этой южноамериканской стране.

США и Колумбия подписали соглашения о торговле, охране окружающей среды, распределении активов, химического контроля, возобновляемых и чистых источников энергии, науки и техники, гражданской авиации.

Торговля 
Соединенные Штаты являются крупнейшим торговым партнером Колумбии, между двумя странами имеется соглашение о свободной торговле, которое вступило в силу в мае 2012 года. Это соглашение направлено на улучшение инвестиционного климата, отмене пошлин и других барьеров для экспорта из США, расширение торговли и стимулирование экономического роста в обеих странах. Экспорт США в Колумбию: машины, нефть, сельскохозяйственные продукты, органические химикаты, пластик. Импорт США из Колумбии: сырая нефть, золото, кофе, цветы, текстиль и бананы. Около 250 американских компаний зарегистрированы в Колумбии. Прямые инвестиции из США в Колумбию в основном сосредоточены в горнодобывающей и обрабатывающей отраслях.

Ссылки 
 Американо-колумбийские отношения на сайте Государственного департамента США.

Колумбия
США